Cegłów heißen folgende Orte in Polen:

 Cegłów (Powiat Miński), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Cegłów (Powiat Grodziski), Dorf im Powiat Grodziski, Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Baranów (Powiat Grodziski)